А́рия () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ауньяменди. Занимает площадь 8,2 км². Население — 67 человек (на 2005 год). Расстояние до административного центра провинции — 60 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Наварры